

Sigle 
TPE est un sigle de trois lettres, qui signifie :
 Travaux personnels encadrés, épreuve anticipée du baccalauréat pour les filières générales (L, ES, S).
 Très petite entreprise, entreprise de moins de 10 salariés ;
 Terminal de paiement électronique, machine utilisée en monétique pour le paiement par cartes bancaires ;
 Tableau périodique des éléments, également appelé table de Mendeleïev, classification périodique des éléments (CPE), tableau de Mendeleïev ou simplement tableau périodique, qui représente tous les éléments chimiques, groupés par leur numéro atomique ;
 Traitement post-exposition, traitement anti-VIH appliqué après une situation à risque avec une autre personne, dont la séropositivité est incertaine, ou avérée ;
 Élastomère thermoplastique (en anglais, thermoplastic elastomer) ;
 Travaux publics de l’État, TPE est en fait le diminutif de l’école d’ingénieur ENTPE : « École Nationale des Travaux publics de l’État » basée dans la ville de Vaulx-en-Velin (Rhône) ;
 Tribunal pour enfants, juridiction, en France, chargée de juger les mineurs délinquants ;
 Parti du triomphe, du patrimoine et de l'empouvoirement, parti politique en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Code 
TPE est un code, qui signifie :
 Taïwan (République de Chine), selon la liste des codes pays du CIO ;
 .

Code
Code IATA des aéroports